Тітаренко Євген Леонідович (1988) — український режисер, автор фільмів для Музею АТО в Дніпрі
 Тітаренко Любов Вікторівна (* 1952) — українська акторка, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник київського драматичного театру «Браво»
 Тітаренко Оксана Володимирівна — старший сержант Збройних сил України, що загинула у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Тітаренко Сергій Валерійович (1984) — український військовий льотчик, миротворець, майор Збройних сил України, штурман 16-ї окремої бригади армійської авіації, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Титаренко

Українські прізвища
Прізвища на -енко